Гавриловское — топоним:

Казахстан 
 Гавриловка — до 1921 года название города Талдыкорган Алматинской области.

Россия 
 Гавриловское — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Гавриловское — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Гавриловское — село в Дмитриевском сельском поселении Галичского района Костромской области.
 Гавриловское — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района Костромской области.
 Гавриловское — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Гавриловское — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Гавриловское — село в Луховицком районе Московской области.
 Гавриловское — село в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Гавриловское — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Гавриловское — село в Спасском районе Рязанской области.
 Гавриловское — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Гавриловское — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Гавриловское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Гавриловское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Гавриловское — ледниковое озеро на севере Смоленской области в Сычёвском районе
 Гавриловское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также